

Канандейгуа — місто, штат Нью-Йорк
 Канандейгуа — місто, штат Нью-Йорк